Наталья Борисовна Караванова — российский , , , специалист по методике преподавания иностранных языков, автор комплекса учебников по русскому языку как иностранному (РКИ) «Survival Russian — Говорите правильно!» и серий учебных пособий по английскому языку для русскоговорящих учащихся «Английский для русских», «Английский, который всегда с тобой!», «Английский понятный и близкий. Проверенная эффективная методика».

С отличием окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Сразу после окончания университета в течение многих лет преподавала русский язык иностранцам и английский язык русским. Благодаря большому практическому опыту работы и проведённым научно-методическим исследованиям, ею была разработана собственная методика обучения языкам, базирующаяся на коммуникативном подходе к обучению и учёте родного языка учащихся.

Учебники по русскому языку для иностранцев

Учебный комплекс «Survival Russian» 
Впервые новый методический подход был использован в учебнике по русскому языку для иностранцев «Survival Russian. A Course in Conversational Russian — Говорите правильно! Курс русской разговорной речи» +CD, вышедшем в 1997 году и рассчитанном на самую широкую аудиторию лиц, изучающих русский язык, но прежде всего на англоговорящих. Впоследствии он дал название комплексу — «Survival Russian», в который входят учебник «Читаем и всё понимаем (пособие по чтению и развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык)» и учебник «Слушаем живую русскую речь (пособие по аудированию для иностранцев, изучающих русский язык)» +CD.

В 2006 году выходит «Корректировочный курс фонетики русского языка» +CD. Его цель — обеспечение корректировки слухо-произносительных навыков в области звуков, ритмики слова и интонации. Отбор материала определялся не только особенностями фонетической системы русского языка, но и учётом типичных ошибок учащихся разных национальностей. Данное пособие, как и другие учебники автора, входит в Программу учебных курсов по дисциплине «Русский язык как иностранный для студентов, аспирантов и стажёров».

В 2019 году учебник «Survival Russian.Говорите правильно!» был переведён на персидский язык и издан в Иране в издательстве Language City.

«Иллюстрированная энциклопедия Россия. Города. Люди. Традиции» 
В 2008 году издательство «Эксмо» выпустило первое издание книги «Иллюстрированная энциклопедия Россия. Города. Люди. Традиции» (на английском и русском языках). А в 2016 — второе. Энциклопедия вызвала большой интерес, в том числе и в СМИ. В рецензиях на неё отмечалась уникальность этой книги на двух языках.

Учебный комплекс «Матрёшка» 
В 2013 году выходит из печати первый тираж ещё одного популярного учебника Н. Б. Каравановой — «Матрёшка. Элементарный практический курс русского языка» +CD. Он адресован тем учащимся, которые не имеют никаких представлений о русском языке и должны начинать его изучение с нуля. Лицензию на него купило, в частности, турецкое издательство «Nuans publishing», которое, начиная с 2018 года стало выпускать собственное новое издание этого учебника в двух книгах.

В 2019 году в издательстве Univers Verlag (Германия) было опубликовано продолжение  первого учебника  – «Матрёшка. Базовый курс русского языка. Подготовка к тестам». Комплекс «Матрёшка» в указанном издательстве был издан в трёх книгах: «Матрёшка 0. Вводно-фонетический курс русского языка. Правила чтения и письма. Элементарный разговорный и грамматический курс»,  Матрёшка А1. Разговорный курс русского языка. Основы русской грамматики»,  «Матрёшка А2-В1. Базовый практический курс русского языка. Подготовка к тестам».

В том же году в целях популяризации русского языка за рубежом компанией IPR MEDIA и фондом «Русский мир» автору было предложено опубликовать указанные учебники в электронном виде. А в 2020 году они были изданы также и в бумажном виде.

А на филологическом факультете МГУ имени Ломоносова в 2014 году был написан диплом "Формирование страноведческой компетенции в обучении РКИ на материале учебника Н. Б. Каравановой «Матрёшка» (научный руководитель Николенко Е. Ю.)

Учебник «Русский язык для подготовки к тестированию» 
В том же году опубликован учебник «Русский язык для подготовки к тестированию на элементарный и базовый уровень владения русским языком для приёма в гражданство Российской Федерации, на получение разрешения на право трудовой деятельности в Российской Федерации». Он предназначен не только для иностранцев, но и для мигрантов из стран СНГ, которым необходимо сдать различные тесты и экзамены по русскому языку.

Учебники по английскому языку

Серия «Английский для русских» 
Параллельно работе над учебниками по РКИ Н. Б. Караванова начинает разрабатывать методику преподавания английского языка русскоговорящим учащимся. И в 2008 году в издательстве «Эксмо» выходит первый учебник по данной тематике «Английский для русских. Курс английской разговорной речи» +CD. Как и в области преподавания РКИ, он дал название целой серии учебных пособий по английскому языку: «Английский для русских», запущенной в издательстве «Эксмо» в 2010 году. Серия состоит из 9 пособий, рассчитанных прежде всего на русскоговорящих учащихся, особое внимание в ней уделяется тем темам английского языка, которые вызывают у них наибольшие трудности, а все объяснения грамматического материала даны с опорой на родной язык.

Серия «Английский, который всегда с тобой!» 
В 2015 году начинает выходить ещё одна авторская серия — «Английский, который всегда с тобой!», включающая в себя 5 пособий, в которых подробно рассматриваются те категории английской грамматики, которых нет в русском языке: артикли, фразовые глаголы, неправильные глаголы.

Серия «Английский понятный и близкий» 
В том же году издательство начинает выпускать очередную авторскую серию — «Английский понятный и близкий. Проверенная эффективная методика», сделанную в мини-формате. В неё входят 7 учебных пособий, посвящённых разным аспектам английского языка и отработке основных видов речевой деятельности: говорению, чтению, письму, аудированию.

Другие издания 
Перу автора также принадлежат книги в других областях знания: «Француженка. Секреты красоты и стиля» и «Bon appetit. Удивительный мир французской кухни».

Библиография 
 Учебники по русскому языку как иностранному
 Караванова Н. Б. Survival Russian Говорите правильно! Курс русской разговорной речи (для иностранцев, говорящих на английском языке) + CD, М.: Остожье, 1997, М: Русский язык. Курсы, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018
Караванова Н.Б., А.Амидшахи «Говорите правильно. Курс русской разговорной речи», Иран, Тегеран.: Language Sity, 2019
 Караванова Н. Б. Survival Russian Читаем и всё понимаем (пособие по чтению и развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык) М: Русский язык. Курсы, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018
 Караванова Н. Б. Survival Russian Слушаем живую русскую речь (пособие по аудированию для иностранцев, изучающих русский язык) + CD, М.:Русский язык. Курсы, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016
 Караванова Н. Б. Матрёшка. Элементарный практический курс русского языка +CD, М.: Русский язык. Курсы, 2013, 2014, 2015, 2017
 Караванова Н. Б. Matryoshka 0 + CD, Turkey: Nuans Publishing, 2015, 2016, 2018, 2019
 Караванова Н. Б. Matryoshka A1 + CD, Turkey: Nuans Publishing, 2015, 2016, 2018, 2019
 Караванова Н. Б. Matryoshka Set (Matryoshka 0 & Matryoshka A1 + 2CD), Turkey, Nuans Publishing, 2015, 2016, 2018
Караванова Н.Б. Матрёшка. Базовый практический курс русского языка : учебник, Электрон. текстовые данные, Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 271 c.— ЭБС «IPRbooks» 
Караванова Н.Б. Матрёшка. Элементарный практический курс русского языка : учебник, Электрон. текстовые данные, Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 329 c.— ЭБС «IPRbooks» 
Караванова, Н. Б. Матрёшка 0. Вводно-фонетический курс русского языка. Правила чтения и письма. Элементарный разговорный и грамматический курс : учебник,  Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 202 с.
Караванова, Н. Б. Матрёшка А1. Разговорный курс русского языка. Основы русской грамматики : учебник , Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 270 c.
Караванова, Н. Б. Матрёшка А2-В1. Базовый практический курс русского языка. Подготовка к тестам : учебник,  Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 308 c. 
 Караванова Н. Б. Matryoshka 1. An introductory Russian Phonetic Course. Reading and Writing Rules. An elementary Conversational and Grammar Course. 0-A1 + CD, Germany, Univer Verlag, 2018
 Караванова Н. Б. Matryoshka 2. A Conversational Course of Russian. The Basics of Russian Grammar. A1-A2 + CD, Germany, Univer Verlag, 2018
 Караванова Н. Б. Matryoshka 3. An Essential Course of Russian Grammar. Preparation for Tests. A2-B1, Germany, Univer Verlag, 2018
 Караванова Н. Б. Корректировочный курс фонетики русского языка +CD, М.: Русский язык. Курсы, 2006, 2008, 2010, 2015
 Караванова Н. Б. Русский язык для подготовки к тестированию на элементарный и базовый уровни владения русским языком, М.: АСТ, Астрель, 2013
 Караванова Н. Б. Иллюстрированная энциклопедия Россия. Города. Люди. Традиции (на двух языках), М.: Эксмо, 2008, 2009, 2016
 Учебники по английскому языку
 Серия «Английский для русских»
 Караванова Н. Б. Английский для русских. Курс английской разговорной речи + CD, М. Эксмо, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017
 Караванова Н. Б. Английский для всех. Универсальное пособие для изучающих английский язык + CD, М. Эксмо, 2011, 2012.
 Караванова Н. Б. Английский с нуля. Элементарный практический курс английского языка + CD, М.: Эксмо, 2012, 2013, 2015, 2017
 Караванова Н. Б. Уникальный курс английской звучащей речи + CD, М.: Олма Медиа Групп, 2010, 2011; Эксмо, 2012, 2013, 2017
 Караванова Н. Б. Самоучитель английского языка: с элементарного уровня до сдачи тестов + CD, М.: Эксмо, 2013.
 Караванова Н. Б. Английский для русских в правилах и упражнениях., М. Эксмо, 2014, 2017
 Караванова Н. Б. Элементарный аудиокурс английского для русских с параллельным переводом на русский язык + CD. М.:Эксмо, 2014.
 Караванова Н. Б. Эффективный английский для русских + CD. М.: Эксмо, 2014
 Караванова Н. Б. Интенсивный английский для русских 4 в 1: говорим, читаем, пишем, слушаем + CD. М.: Эксмо, 2014
Караванова Н.Б. Английский с нуля. Учебное пособие, М: Прометей, 2020
Караванова Н.Б. Курс английской разговорной речи. Учебное пособие, М: Прометей, 2020
Караванова Н.Б. Английская грамматика. Просто и понятно: правила, модели, упражнения. Учебное пособие, М: Прометей, 2020
Караванова Н.Б. Интенсивный курс английского языка 4 в 1: говорим, читаем, пишем, слушаем.Учебное пособие, М: Прометей, 2020

 Серия «Английский, который всегда с тобой!»
 Караванова Н. Б. Английский на каждый день: 365 мини-уроков, М. : Эксмо, 2015, 2016
 Караванова Н. Б. 300 базовых английских языковых моделей и мини-диалогов в иллюстрациях, М. : Эксмо, 2015.
 Караванова Н. Б. 250 самых употребительных английских фразовых глаголов, М. : Эксмо, 2015.
 Караванова Н. Б. 150 английских неправильных глаголов для безупречного английского, М.: Эксмо, 2016
 Караванова Н.Б, 500 правил и упражнений для безошибочного использования английских артиклей, М, Эксмо, 2016
 Серия «Английский понятный и близкий»
 Караванова Н.Б Учусь слушать и понимать английскую речь. Проверенная эффективная методика, М.: Эксмо, 2015, 2016
 Караванова Н. Б. Разговорный английский для общения. Проверенная эффективная методика, М.: Эксмо, 2015, 2016
 Караванова Н. Б. Понятная английская грамматика в правилах и упражнениях. Проверенная эффективная методика, М. Эксмо, 2015, 2016
 Караванова Н. Б. Начинаю учить английский. Проверенная эффективная методика, М.: Эксмо, 2015, 2017
 Караванова Н. Б. Реальный самоучитель английского языка. Начальный уровень. Проверенная эффективная методика, М.: Эксмо, 2015, 2017
 Караванова Н. Б. Английский язык за 25 дней. Интенсивный курс. Проверенная эффективная методика, М.: Эксмо, 2016
 Караванова Н. Б. Английский язык: 3 в 1: фонетика, грамматика, разговорная речь. Проверенная эффективная методика, М.: Эксмо, 2016
 Другие издания автора
 Караванова Н. Б. Француженка. Секреты красоты и стиля, М.: АСТ, 2013
 Караванова Н. Б. Bon appetit! Удивительный мир французской кухни, М.: АСТ, 2013
 Рецензии в журналах:
 «Красивая и нужная книга о России», журнал «Дипломат», № 9, 2009.
 Караванова Н. Б. «Иллюстрированная энциклопедия Россия. Города. Люди. Традиции», журнал «Русский язык за рубежом», № 1, 2010

Ссылки 
Сайты автора:

 английскийдлярусских.рф
 survival-russian.ru

Караванова Наталья Борисовна как автор в издательстве «Эксмо»

Караванова Наталья Борисовна как автор в «Озоне»

Караванова Наталья Борисовна как автор в издательстве Univers Verlag

Караванова Наталья Борисовна как автор в издательстве АСТ

Как автор в книжном магазине «Москва»

Примечания 

Авторы учебников английского языка
Авторы учебников русского языка
Писательницы России XXI века
Авторы книг по кулинарии